Zielona peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

dans la voïvodie de Mazovie
 Zielona, village du powiat de Ciechanów
 Zielona, village du powiat de Przasnysz 
 Zielona, village du powiat de Żuromin 

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Zielona, village du powiat de Bochnia
 Zielona, village du powiat de Proszowice 

dans la voïvodie de Lublin
 Zielona, village du powiat de Lublin

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Zielona, village 

dans la voïvodie de Podlachie
 Zielona, village de la gmina de Gródek 
 Zielona, village de la gmina de Supraśl